Heber puede hacer referencia a:

Topónonimos

 Heber, lugar designado por el censo en el estado de California, Estados Unidos;
 Heber City, ciudad del estado de Utah, Estados Unidos;
 Heber-Overgaard, lugar designado por el censo en el estado de California, Estados Unidos;
 Heber Springs, ciudad del estado de Arizona, Estados Unidos;
 Municipio de Heber, municipio del estado de Arkansas, Estados Unidos;

Personas

 Alberto Héber Usher, político de Uruguay;
 Luis Alberto Heber, político de Uruguay;
 Mario Heber, político de Uruguay;
 Arturo Heber Füllgraff, político de Uruguay.

Misceláneas

 Heber, personaje menor de la Biblia y el Tanaj.